Сезон 1985—1986 у Національній лізі А — 89-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Янг Бойз.

Підсумкова таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1986
Швейцарія
Швейцарія
1985 у швейцарському спорті
1986 у швейцарському спорті